Плей-офф чемпионата мира по футболу 1994 — последняя стадия соревнования, в которой из 16 команд будет определён победитель, а также команды, занявшие второе, третье и четвёртое места.

Если основное время матча заканчивается вничью, то играются два дополнительных тайма по 15 минут. Если и они не выявляют победителя, то он определяется в серии послематчевых пенальти.

Турнирная сетка

1/8 финала

Германия — Бельгия

Испания — Швейцария

Саудовская Аравия — Швеция

Румыния — Аргентина

Нидерланды — Ирландия

Бразилия — США

Нигерия — Италия

Мексика — Болгария

Четвертьфинал

Италия — Испания

Нидерланды — Бразилия

Болгария — Германия

Румыния — Швеция

Полуфинал

Болгария — Италия

Швеция — Бразилия

Матч за 3-е место

Финал 

Г